Карапетя́н () — армянская фамилия. Образована от армянского имени Карапет (, букв. «предводитель») с суффиксом «-ян» (сын).

Известные носители

А 
 Карапетян, Алексан Амбарцумович (1950—2015) — армянский политический деятель.
 
 Карапетян, Андраник Гамлетович (род. 1995) — армянский тяжелоатлет.
 Карапетян, Анна (род. 1990) — армянская футболистка.
 Карапетян, Арам Рафаэлович (род. 1964) — председатель партии «Новые времена».
 Карапетян, Аркадий Мурадович (род. 1958) — карабахский военный деятель.
 Карапетян, Арман — армянский футболист.
 Карапетян, Арменак Аршакович (1928—2000) — советский тренер по вольной борьбе.
 Карапетян, Артак (род. 1966) — советский футболист.
 Карапетян, Арташес Сергеевич (1912—1994) — советский борец.
 Карапетян, Артём Яковлевич (1926—2011) — российский актёр театра и кино, сценарист.
 Карапетян, Артур К. (род. 1964) — советский и армянский футболист.
 
 Карапетян, Асканаз Георгиевич (1899—1978) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Карапетян, Ашот Илоевич (род. 1935) — академик АН Армении.

Б 
 Карапетян, Борис Карапетович (1924—2019) — академик АН Армении.

В 
 Карапетян, Варужан (1954—2019) — террорист.

Г 
 Карапетян, Гарник Альбертович (1958—2018) — армянский математик, профессор.
 Карапетян, Геворг Гагикович (род. 1990) — армянский футболист.
 Карапетян, Грайр Карленович (род. 1963) — армянский политический деятель.
 
 Карапетян, Гурген Рубенович (1936—2021) — советский и российский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.

Д, Е 
 Карапетян, Давид Саакович (род. 1938) — советский бард.
 Карапетян, Ерем Айказунович (1933—2006) — армянский политический деятель.

К 
 
 Карапетян, Карл (1932—2019) — американский дирижёр.
 Карапетян, Каро Еремович (1960—2018) — армянский депутат.

М, О, П, Р 
 Карапетян, Марине Саргисовна (род. 1991) — армянская футболистка.
 Карапетян, Мовсес (род. 1978) — армянский борец греко-римского стиля.
 Карапетян, Ольга Владимировна (1958—2010) — главный архитектор Соликамска.
 Карапетян, Паруйр Виласович (род. 1959) — армянский политический деятель.
 Карапетян, Рубен Ервандович (1947—2022) — советский и армянский актёр театра и кино.

С 
 
 
 Карапетян, Саркис Каренович (род. 1990) — армянский футболист.
 Карапетян, Сашибек Айрапетович (1914—1998) — советский организатор и передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Карапетян, Сергей Исаевич (1899—1954) — советский военачальник, генерал-майор.

Т, Ф, Ш, Я 
 Карапетян, Тигран Карапетович (1945—2021) — основатель и руководитель медиа-холдинга АЛМ.
 Карапетян, Фердинанд (род. 1992) — российский дзюдоист.
 Карапетян, Шаварш Владимирович (род. 1953) — советский подводный пловец.
 Карапетян, Юрий Саркисович (род. 1948) — советский футболист.

См. также 
 Карапетьянц

Примечания